Паников:

 Паников, Анатолий Иванович (род. 1959) — российский режиссёр, актёр, телеведущий, продюсер, журналист.
 Паников, Владимир Валерьевич (род. 1969) — российский футбольный тренер.